Кубок ісландської ліги 2018 — 23-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи по 6 команд, кращі команди проходять до плей-оф, де і визначають переможця. Титул втретє здобув Валюр.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 9 лютого до 18 березня 2018 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 березня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 березня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2018
2018 у футболі